FM peut faire référence à:definition

Un sigle 
 Frequency Modulation, en anglais, soit « modulation de fréquence », maintenant utilisé de manière habituelle comme abréviation en français pour désigner la bande de fréquence des Ondes Ultra-Courtes « bande FM » au lieu de « bande OUC », on parle aussi par abus de langage de « fréquence modulée »
 Radio FM
 formaldéhyde de mélamine, résine aminée, dont le principal dérivé est plus connu sous le nom de Formica,
 Fibromyalgie, une maladie chronique
 Formation musicale, en musique, voir solfège,
 Franc-maçonnerie,
 Franchise militaire,
 Fusil mitrailleur, également abrégé en « F.-M. »,
 Facility Management ou Facilities Management, infogérance lorsqu'il s'applique à l'informatique.
 François Mitterrand
 Football Manager, une série de jeux-vidéo.

Un symbole 
 fm, femtomètre, également appelé fermi en physique nucléaire, unité de longueur valant 10−15 mètre.
 Fm, Fermium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques
 En musique, Fm est la notation anglo-saxonne pour un accord de Fa mineur.

Un code 
 États fédérés de Micronésie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), les États fédérés de Micronésie ont pour code alpha-3 FSM
 selon la liste des codes pays du CIO, les États fédérés de Micronésie ont pour code FSM
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, les États fédérés de Micronésie ont pour code FSM
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les États fédérés de Micronésie ont pour code alpha-3 FSM
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les États fédérés de Micronésie n'ont pas de code alpha-2
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .fm
 Union des Comores, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Mayotte, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, Mayotte a pour code F
 La Réunion, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, la Réunion a pour code F-OD
 Madagascar, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Shanghai Airlines (Chine), selon le Code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Shanghai Airlines a pour code : CSH

Un titre 
 FM, un film de John Alonzo sorti en 1978
 FM, une série télévisée américaine de 1989-1990.
 FM, une série télévisée britannique de 2009.

Une marque 
 FM, le nom d'un fabricant de casques de moto.

Un album 
FM est le troisième mini-album du girl group sud-coréen Crayon Pop sorti le .

Un camion 
 Volvo FM

Jeux vidéo 
 Forza Motorsport

Code
Homonymie de titre